Boys Next Door kan syfta på:

Boys Next Door – en tysk musikgrupp, se H&N
The Boys Next Door – ursprungligt namn på ett australiensiskt postpunkband, se The Birthday Party
The Boys Next Door - en TV-film från 1996 med Nathan Lane